Foramen ovale kan syfta på:

 Foramen ovale (hjärta) – en oval öppning i ett fosters hjärta genom vilket blodet kan passera från höger till vänster förmak
 Foramen ovale (kranie) – en hålighet på kraniet

Se även
 Foramen magnum